Премия «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1948 года.

Джон Уильямс — композитор с наибольшим количеством номинаций (24); в результате 4 победы. У Дмитрия Тёмкина было столько же побед, но только из 5 номинаций. Другие известные достижения включают Морис Жарра (10 номинаций, 4 победы), Алана Менкена (5 номинаций, 3 победы) и Александра Деспла (11 номинаций, 2 победы). Такие композиторы, как Джерри Голдсмит (9 номинаций) и Мишель Легран (7 номинаций) были номинированы несколько раз, но так и не получили награду. Дмитрий Тёмкин, Алан Менкен и Говард Шор — единственные композиторы, получившие две награды подряд. Кроме того, Дмитрий Тёмкин получил награду за особые достижения за заслуги в музыке фильмов в 1955 и 1957 годах, как и Хьюго Фридхофер в 1958 году.

Ниже приведён полный список победителей и номинантов.

1948—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Музыкальные кинопремии